Submerged steht für:

 Submerged, Originaltitel eines US-amerikanischen Thrillers (2000), siehe Destination Impact
 Submerged, Originaltitel eines US-amerikanischen Fernsehfilms (2001), siehe Gefangen in eisigen Tiefen
 Submerged (2005), US-amerikanischer Actionfilm
 Submerged (2011), australischer Horrorfilm
 Submerged (2016), US-amerikanischer Actionfilm

Siehe auch: